Kama (filosofie), een term uit het boeddhisme voor plezier
Kama (district), een district in de Afghaanse provincie Nangarhar
Kama (Fukuoka), een stad in de Japanse prefectuur Fukuoka
Kama (gerecht), een gerecht uit de Estse en Finse keuken
Kama (god), de god van de liefde in de hindoeïstische mythologie
Kama (rivier), een rivier in Rusland
Kama (werktuig), een Japans landbouwhandwerktuig 
een Russische bandenfabrikant, zie Nizjnekamsksjina
Charles Wright, een Amerikaans voormalig professioneel worstelaar.